Popowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeniusz Popowicz (* 1961), polnischer Geistlicher, Erzbischof der Erzeparchie Przemyśl-Warschau
 Eusebius Popowicz (1838–1922), österreichischer Kirchenhistoriker in Czernowitz
 Jan Popowicz (* 1948), polnischer Bogenschütze
 Marika Popowicz-Drapała (* 1988), polnische Leichtathletin

Siehe auch:
 Popović
 Popowitz
 Popovich
 Popowitsch